Seznam brigad z zaporedno številko 91.

Seznam 
 Pehotne
 91. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 91. tankovska brigada (ZSSR)

Glej tudi